Термин Фурон има више значења.

 Фурон (насеље), насеље у Француској
 Фурон (молекул), хемијско једињење

ms:Fouronnes
bug:Fouronnes
ca:Fouronnes
ceb:Fouronnes
en:Fouronnes
es:Fouronnes
eu:Fouronnes
fr:Fouronnes
it:Fouronnes
kk:Фуронн
nl:Fouronnes
oc:Fouronnes
uz:Fouronnes
pl:Fouronnes
pt:Fouronnes
ro:Fouronnes
simple:Fouronnes
sk:Fouronnes
sv:Fouronnes
vi:Fouronnes
uk:Фуронн
vo:Fouronnes
war:Fouronnes
zh:富罗纳